En Pologne :
 Village de Dzięcioły de la voïvodie de Grande-Pologne,
 Village de Dzięcioły dans la powiat de Łosice de la voïvodie de Mazovie,
 Village de Dzięcioły dans la powiat de Wołomin de la voïvodie de Mazovie.